Malibu může znamenat:
 Malibu – pobřežní město v metropolitní oblasti Los Angeles
 Rum Malibu – alkoholický kokosový nápoj
 Chevrolet Malibu – automobil
 Malibu Comics – vydavatelství komiksů